Incidentul OZN de la Cupola Stâncii a fost un incident OZN care a avut loc pe 28 ianuarie 2011 la Ierusalim deasupra Cupolei Stâncii. 

Un singur obiect luminos a fost văzut și filmat în mijlocul nopții, aparent de diferiți turiști, coborând peste Cupola Stâncii din Ierusalim, stând pentru scurt timp deasupra lui, producând un flash de lumină și apoi ridicându-se la cer.

Incidentul a fost filmat de patru martori diferiți.

Editorul Benjamin Radford consideră că incidentul este o farsă.

Note

Vezi și
Listă de contacte cu OZN-uri

2011 în Israel
Incidente OZN